Mily Sidauy (nacida en 1943) es una escultora mexicana.

Sidauy estudió en el Taller de Matusha Corkidi. Ha expuesto su trabajo, que es principalmente de naturaleza expresionista, en muchas exposiciones individuales y colectivas, a partir de 1977. Ha ganado numerosos honores y premios por su arte.

Referencias 

Escultoras de México
Artistas de México